Жан Мелье́ (; 15 июня 1664 — 17 июня 1729) — французский философ-материалист, атеист, утопический коммунист, католический священник.

Биография 
Сын деревенского ткача, Мелье по настоянию родителей стал сельским католическим священником в 1689 году. Без жалоб и проблем 40 лет он провёл в качестве священника в Шампани, но был всю жизнь атеистом. Лишь раз все же не удержался — очень уж допёк крестьян местный помещик сеньор де Тули (дело было в 1716 г.). Жан Мелье обвинил этого помещика во время церковной проповеди в алчности и жестокости и отказался упоминать его имя в молитвах. Возмущенный помещик направил донос Реймскому архиепископу, тот приговорил Мелье к месяцу отсидки в монастырском карцере и к покаянной службе (на мягкость приговора повлияла либеральная атмосфера после смерти Людовика XIV). Когда Мелье, отсидев месяц на хлебе и воде, вернулся в родную деревню, оказалось, что помещик только что скончался, поэтому покаянная служба Мелье на его похоронах выглядела так:

Своё единственное сочинение «Завещание» закончил незадолго до смерти, уже почти слепым. Целиком оно было издано только в 1864 в Амстердаме.

«Завещание» 
«Завещание» было переписано в трёх экземплярах. Один экземпляр был отправлен в нотариальную контору с наказом огласить перед прихожанами после смерти автора (так полагалось делать со всеми завещаниями); второй — в контору Реймского архиепископата с таким же наказом; третий — на всякий случай — знакомому Мелье либеральному адвокату Леру. В двух первых инстанциях от крамольной книги пришли в ужас и сожгли её сразу и без колебаний.

В «Завещании» содержались критика тогдашней действительности, идеи атеизма, мечты об идеальном общественном устройстве. «Завещание», согласно автору, содержит осуждение «ошибок, заблуждений, бредней, безумств и злодеяний людских». Общественный идеал Мелье — это единая семья-община, в которой все люди совместно владеют всеобщими благами, трудятся с удовольствием и любят друг друга как братья. Для того, чтобы прийти к такому состоянию, люди должны понять несправедливость тиранической власти, освободиться от предрассудков, среди которых первое место занимает религия.

Примечания

Литература 
 Деборин А. М. Жан Мелье (к 225-й годовщине со дня смерти). Вопросы философии,1954, № 1. 
 Кучеренко Г. С. Жан Мелье и французский материализм XVIII века. В кн.: Век Просвещения. Москва-Париж, Наука, 1970.-С.82-112.
 Кучеренко Г. С. Судьба "Завещания" Жана Мелье в XVIII в. М.,1968.
 
 
 Поршнев Б. Ф. Мелье. М., 1964.
 Friedrich Hagen: Jean Meslier oder: Ein Atheist im Priesterrock. Leverkusen, Köln: Lit. Verlag Braun, 1977, ISBN 3-88097-046-7
 Paul Heinrich Dietrich Holbach: Le bon sens du Curé Jean Meslier suivi de son testament. G. Olms, 1970
 Günter Mager: Das Wissen des Jean Meslier. Über die wahre Entstehung der Aufklärung. Friedmann Verlag, 2006, ISBN 3-933431-75-1 (Roman)
 Morehouse, Andrew R. (1936). Voltaire and Jean Meslier. Yale Romanic Studies, IX. New Haven: Yale University Press.

Ссылки 
 Борис Поршнев -  Мелье 
  Мелье — анархист? 
 https://web.archive.org/web/20110923193416/http://histrev.narod.ru/vupusk1/zhanMele.htm
 Марлен Инсаров: Жан Мелье

Философы Франции
Социалисты-утописты
Персоналии:Атеизм